Itzincab es un toponímico y patronímico en lengua maya que significa: Its'in (hermano) y Cab o Kab (tierra). Puede referirse a:

 Itzincab Cámara, localidad en el municipio de Tecoh, Yucatán, México.
 Itzincab (Tecoh), hacienda en el municipio de Tecoh, Yucatán.
 Itzincab (Umán), comisaría del municipio de Umán, Yucatán.
 Itzincab Palomeque, hacienda henequenera en el municipio de Umán, Yucatán.